Alien Swarm henviser til forskellige ting:

 Alien Swarm – et spil lavet af Valve Corporation.
 Alien Swarm (mod) – et mod til spillet Unreal Tournament 2004.